Pogorzelec peut désigner :

Toponymie
en Pologne :
dans la voïvodie de Mazovie
 Pogorzelec, village du powiat de Garwolin
 Pogorzelec, village du powiat de Pułtusk 
 Pogorzelec, village du powiat de Węgrów

dans la voïvodie de Lublin
 Pogorzelec, village 

dans la voïvodie de Podlachie
 Pogorzelec, village  

dans la voïvodie des Basses-Carpates
 Pogorzelec, village

Homonymie de toponyme